Das Wort Yei bezeichnet

 geographisch:
 einen Ort im Südsudan, siehe Yei (Südsudan)
 einen Fluss in Südsudan, siehe Yei (Fluss)

 anderes:
 einen Web-Stil der Navajo-Indianer, siehe Yei (Webstil)

 als Abkürzung YEI
 Flughafen Bursa-Yenişehir in der Türkei (IATA-Code)

YEI